Webb puede referirse a:
 Philip Barker Webb, botánico inglés.

Además, puede hacer referencia a las siguientes localidades de Estados Unidos:
 Webb (Alabama).
 Webb (Iowa).
 Webb (Misisipi).
 Webb (Nueva York).
 Webb City (Misuri).
 Webb City (Oklahoma).
 Condado de Webb (Texas).
 Webb Lake (Wisconsin).